Hieronder volgen diverse overzichten en hitnoteringen van de Amerikaanse artiest Bruce Springsteen.

Albums 

|-
|align="left"|Greetings From Asbury Park, N.J.||1973||-||-||-|| The E Street Band
|-
|align="left"|The Wild, The Innocent and The E Street Shuffle||1973||-||-||-|| met The E Street Band
|-
|align="left"|Born to Run||1975||11-10-1975||15||19|| met The E Street Band / Goud
|-
|align="left"|Darkness on the Edge of Town||1978||17-06-1978||24||21|| met The E Street Band / Goud
|-
|align="left"|The River||1980||25-10-1980||3||50|| met The E Street Band
|-
|align="left"|Nebraska||1982||02-10-1982||7||17||
|-
|align="left"|Born in the U.S.A.||1984||16-06-1984||1(15wk)||103||met The E Street Band
|-
|align="left"|Live 1975-85||1986||22-11-1986||1||17|| met The E Street Band / Livealbum / Platina
|-
|align="left"|Tunnel of love||1987||17-10-1987||4||37|| 2x Platina
|-
|align="left"|Human Touch||1992||11-04-1992||1(2wk)||22||
|-
|align="left"|Lucky Town||1992||11-04-1992||4||13||
|-
|align="left"|(Un)plugged||1993||24-04-1993||5||10||
|-
|align="left"|Greatest hits||1995||11-03-1995||3||44|| met The E Street Band / Verzamelalbum / 2x Platina
|-
|align="left"|The Ghost of Tom Joad||1995||02-12-1995||16||25||
|-
|align="left"|Tracks||1998||21-11-1998||32||7|| 4 cd Boxset
|-
|align="left"|18 Tracks||1998||24-04-1999||92||8||
|-
|align="left"|Live in New York City||2001||07-04-2001||31||8|| met The E Street Band / Livealbum
|-
|align="left"|The Rising||2002||10-08-2002||1(1wk)||36|| Goud
|-
|align="left"|The Essential Bruce Springsteen||2003||15-11-2003||22||14|| Verzamelalbum
|-
|align="left"|Devils & Dust||2005||30-04-2005||1(1wk)||19||
|-
|align="left"|Born to Run, 30th Anniversary Edition||2005||26-11-2005||5|||8||  DVD chart
|-
|align="left"|Hammersmith Odeon, London '75||2006||04-03-2006||50||5|| met The E Street Band
|-
|align="left"|We shall overcome: the Seeger sessions||2006||29-04-2006||2||50|| Goud
|-
|align="left"|Live in Dublin||2007||29-06-2007||4||20|| met The Sessions Band / Livealbum
|-
|align="left"|Magic||2007||06-10-2007||2||26|| Goud
|-
|align="left"|Working on a Dream||27-01-2009||31-01-2009||1(2wk)||33|| Goud
|-
|align="left"|Greatest Hits||29-05-2009||13-06-2009||4||12|| met The E Street Band / Verzamelalbum
|-
|align="left"|The Promise - The Lost Sessions: Darkness On The Edge Of Town||12-11-2010||20-11-2010||4||16||
|-
|align="left"|The Collection 1973-84||13-08-2010||30-04-2011||47||1|| Verzamelalbum
|-
|align="left"|Wrecking Ball||02-03-2012||10-03-2012||1(2wk)||45||
|-
|align="left"|Collection: 1973-2012||12-04-2013||20-04-2013||78||2|| Verzamelalbum
|-
|align="left"|High Hopes||14-01-2014||18-01-2014||1(2wk)||25||
|-
|align="left"|The Album Collection Vol. 1 1973-1984||15-11-2014||22-11-2014||78||1||
|-
|align="left"|The Essential Bruce Springsteen (2015)||16-10-2015||-||-||-|| Verzamelalbum / Heruitgave 2015 / 2CD
|-
|align="left"|The Ties That Bind - The River Collection||04-12-2015||12-12-2015||14||5||
|-
|align="left"|Chapter and Verse||23-09-2016||01-10-2016||5||12||
|-
|align="left"|The Album Collection Vol. 2 1987-1996||18-05-2018||24-05-2018||6||1|| vinyl33 chart
|-
|align="left"|Springsteen on Broadway||14-12-2018||21-12-2018||2||4||
|-
|align="left"|Western Stars||14-06-2019||21-06-2019 ||1(2wk)||14||
|-
|align="left"|Western Stars - Songs from the Film||25-10-2019||01-11-2019||25||4|| Soundtrack
|-
|align="left"|Letter to You||23-10-2020||30-10-2020||1(2wk)||15|| met The E Street Band
|-
|align="left"|The Legendary 1979 No Nukes concerts, Bruce Springsteen/E Street Band||19-11-2021||27-11-2021||4||5|| live recorded 21-22 sept 1979
|-
|align="left"|Only The Strong Survive||11-11-2022||18-11-2022||1(1wk)||6|| soul covers
|}

|-
|align="left"|Greatest Hits||1995||01-04-1995||1(7wk)||48|| Verzamelalbum / Goud
|-
|align="left"|The Ghost of Tom Joad||1995||02-12-1995||14||10||
|-
|align="left"|Tracks||1998||21-11-1998||31||5|| 4 cd Boxset
|-
|align="left"|18 Tracks||1998||24-04-1999||34||5||
|-
|align="left"|Live in New York City||2001||07-04-2001||7||10|| met The E Street Band / Livealbum
|-
|align="left"|The Rising||2002||10-08-2002||2||22|| Goud
|-
|align="left"|The Essential Bruce Springsteen||2003||22-11-2003||19||12|| Verzamelalbum
|-
|align="left"|Devils & Dust||2005||30-04-2005||1(3wk)||17|| Goud
|-
|align="left"|Born to Run - 30th Anniversary||2005||03-12-2005||67||6||
|-
|align="left"|We Shall Overcome: the Seeger Sessions||2006||29-04-2006||3||41||
|-
|align="left"|Live in Dublin||2007||09-06-2007||8||13|| met The Sessions Band / Livealbum
|-
|align="left"|Magic||2007||06-10-2007||3||19|| Goud
|-
|align="left"|Working on a Dream||2009||31-01-2009||1(2wk)||29|| Goud
|-
|align="left"|Greatest Hits||2009||06-06-2009||6||13|| met The E Street Band / Verzamelalbum
|-
|align="left"|The Collection 1973-84||2010||11-09-2010||98||1|| Verzamelalbum
|-
|align="left"|The Promise||2010||20-11-2010||19||16||
|-
|align="left"|Wrecking Ball||2012||10-03-2012||1(1wk)||48||
|-
|align="left"|Collection: 1973-2012||2013||20-04-2013||24||27||
|-
|align="left"|Live 1975-85||1986||20-07-2013||66||8||
|-
|align="left"|High Hopes||2014||18-01-2014||1(2wk)||33||
|-
|align="left"|The Ties That Bind - The River Collection||2015||12-12-2015||13||13||
|-
|align="left"|Chapter and Verse||2016||01-10-2016||4||35||
|-
|align="left"|The Album Collection Vol. 2 1987-1996||2018||26-05-2018||142||1||
|-
|align="left"|Springsteen on Broadway||2018||22-12-2018||3||13||
|-
|align="left"|Western Stars||2019||22-06-2019||1(1wk)||31||
|-
|align="left"|Letter to You||2020||30-10-2020||1 (1wk)||2*||
|}

Singles 

|-
|align="left"|Hungry Heart||1980||-||tip16||-|| Nr. 46 in de Nationale Hitparade
|-
|align="left"|The River||1981||30-05-1981||12||7|| Nr. 25 in de Nationale Hitparade
|-
|align="left"|Dancing in the Dark||1984||16-06-1984||31||4|| Nr. 30 in de Nationale Hitparade
|-
|align="left"|Dancing in the Dark||1984||11-05-1985||1(1wk)||15|| Nr. 2 in de Nationale Hitparade en TROS Top 50
|-
|align="left"|I'm on Fire||1985||15-06-1985||1(3wk)||13|| Nr. 1 in de Nationale Hitparade en TROS Top 50 / TROS Paradeplaat Hilversum 3
|-
|align="left"|Cover Me||1985||-||-||-|| Nr. 30 in de Nationale Hitparade
|-
|align="left"|Born in the U.S.A.||1985||29-06-1985||10||9|| Nr. 5 in de Nationale Hitparade / Veronica  Alarmschijf Hilversum 3
|-
|align="left"|Glory Days||1985||31-08-1985||17||6|| Nr. 16 in de Nationale Hitparade
|-
|align="left"|My Hometown||1986||04-01-1986||23||5|| Nr. 24 in de Nationale Hitparade
|-
|align="left"|War (Live)||1986||29-11-1986||5||9|| met The E Street Band /Nr. 8 in de Nationale Hitparade
|-
|align="left"|Fire (Live)||1987||21-03-1987||21||5|| met The E Street Band /Nr. 22 in de Nationale Hitparade Top 100
|-
|align="left"|Born to Run (Live)||1987||-||-||-|| met The E Street Band /Nr. 91 in de Nationale Hitparade Top 100
|-
|align="left"|Brilliant Disguise||1987||03-10-1987||15||5|| Nr. 15 in de Nationale Hitparade Top 100
|-
|align="left"|Tunnel of Love||1988||23-01-1988||38||3|| Nr. 39 in de Nationale Hitparade Top 100
|-
|align="left"|One Step Up||1988||21-05-1988||28||4|| Nr. 44 in de Nationale Hitparade Top 100
|-
|align="left"|Tougher Than the Rest||1988||09-07-1988||13||9|| Nr. 17 in de Nationale Hitparade Top 100
|-
|align="left"|Spare Parts||1988||-|||||| Nr. 78 in de Nationale Hitparade Top 100
|-
|align="left"|Human Touch||1992||21-03-1992||5||7|| Nr. 3 in de Nationale Top 100 / Veronica Alarmschijf Radio 3
|-
|align="left"|Better Days||1992||06-06-1992||21||3|| Nr. 29 in de Nationale Top 100
|-
|align="left"|57 Channels (And Nothin' On)||1992||25-07-1992||29||3|| Nr. 39 in de Nationale Top 100
|-
|align="left"|Leap of Faith||1992||14-11-1992||35||3|| Nr. 38 in de Nationale Top 100
|-
|align="left"|Streets of Philadelphia||1994||26-02-1994||6||15|| Nr. 5 in de Mega Top 50
|-
|align="left"|Secret Garden||1995||13-05-1995||37||2|| Nr. 33 in de Mega Top 50
|-
|align="left"|Hungry Heart||1995||-||tip 8||-|| Nr. 46 in de Mega Top 50
|-
|align="left"|The Ghost of Tom Joad||1996||-||tip10||-||
|-
|align="left"|Dead Man Walkin||1996||-||tip15||-||
|-
|align="left"|Missing||1996||-||tip 4||-||
|-
|align="left"|Secret Garden (Remix)||1997||24-05-1997||31||4|| Nr. 29 in de Mega Top 100
|-
|align="left"|The Rising||2002||27-07-2002||40||2|| Nr. 39 in de Mega Top 100 / 3FM Megahit
|-
|align="left"|Lonesome Day||2002||-||tip4||-|| Nr. 51 in de Mega Top 100
|-
|align="left"|Waitin' on a Sunny Day||2003||-||tip9||-|| Nr. 46 in de Mega Top 50
|-
|align="left"|The Wrestler||2009||-||tip 17||-|| Nr. 56 in de Single Top 100
|-
|align="left"|Working on a Dream||2009||-||-||-|| Nr. 65 in de Single Top 100
|-
|align="left"|We Take Care of Our Own||23-01-2012||-||-||-|| Nr. 73 in de Single Top 100
|-
|align="left"|Santa Claus Is Comin' to Town||2016||-||-||-|| Nr. 38 in de Single Top 100
|-
|align="left"|Hello Sunshine||2019||-||tip19||-||
|}

|-
|align="left"|Born to Run||1975||15-11-1975||29||1|| Nr. 26 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|The River||1981||20-06-1981||24||8|| Nr. 21 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Dancing in the Dark||1985||25-05-1985||1(5wk)||15|| Nr. 1 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|I'm on Fire||1985||06-07-1985||1(1wk)||13|| Nr. 2 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Born in the USA||1985||06-07-1985||9||10|| Nr. 8 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Glory Days||1985||31-08-1985||15||6|| Nr. 14 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|My Hometown||1986||04-01-1986||27||4|| Nr. 30 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|War (Live)||1986||06-12-1986||10||9|| met The E Street Band /Nr. 6 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Fire (Live)||1987||21-03-1987||39||1|| met The E Street Band
|-
|align="left"|Brilliant Disguise||1987||17-10-1987||12||6|| Nr. 10 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Tougher Than the Rest||1988||30-07-1988||22||6|| Nr. 9 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Human Touch||1992||28-03-1992||3||10|| Nr. 3 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Better Days||1992||13-06-1992||28||5|| Nr. 15 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Streets of Philadelphia||1994||19-02-1994||2||20|| Nr. 1 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Missing||1996||24-08-1996||39||3||
|-
|align="left"|Lonesome Day||2002||11-01-2003||tip18||-||
|-
|align="left"|Working on a Dream||2009||14-02-2009||48||1|| Nr. 20 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|We Take Care of Our Own||2012||28-01-2012||tip14||-||
|-
|align="left"|Death to My Hometown||23-04-2012||05-05-2012||tip51||-||
|-
|align="left"|Rocky Ground||2012||25-08-2012||tip83||-||
|-
|align="left"|High Hopes||2013||30-11-2013||tip36||-|| Nr. 25 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Just Like Fire Would||2014||18-01-2014||tip67||-|| met Tom Morello
|-
|align="left"|Hello Sunshine||2019||04-05-2019||tip11||-||
|-
|align="left"|There Goes My Miracle||2019||25-05-2019||tip||-||
|-
|align="left"|The Wayfarer||2019||31-08-2019||tip41||-||
|-
|align="left"|Sundown||2019||23-11-2019||tip||-||
|-
|align="left"|Letter to You||2020||19-09-2020||tip12||-||
|-
|align="left"|Ghosts||2020||03-10-2020||tip17||-||
|-
|align="left"|I'll See You in My Dreams||2021||20-03-2021||tip46||-||
|}

 NPO Radio 2 Top 2000 

|-
|align="left"|Badlands||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||389||360||415||320||280||362||444||415||457||607||529||702||669||618
|-
|align="left"|Born in the U.S.A.||119||158||122||111||214||183||254||282||258||214||293||266||249||273||309||489||489||389||466||417||397||420||421||438
|-
|align="left"|Born to Run||223||210||105||90||120||131||189||206||149||145||128||144||179||179||135||173||173||141||180||215||204||233||269||293
|-
|align="left"|Brilliant Disguise||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||1484||-||1407||1112||1084||1188||1293||1376||1583||1597||1550||1800||1937||1910
|-
|align="left"|Dancing in the Dark||318||144||150||183||220||217||287||274||236||231||350||380||222||327||236||293||327||262||307||288||247||212||201||207
|-
|align="left"|Fire (Live)||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||1531||1330||1632||1783||1993
|-
|align="left"|Glory Days||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||1036||908||930||837||687||839||853||771||891||880||756||854||809||698
|-
|align="left"|Human Touch||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||1363||-||1362||1279||1076||1165||1237||1325||1419||1627||1457||1503||1523||1452
|-
|align="left"|Hungry Heart||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||1523||1231||1303||1266||1010||1046||1325||1123||1386||1390||1254||1370||1617||1572
|-
|align="left"|I'm on Fire||332||298||322||363||406||399||469||496||438||425||463||458||419||343||272||335||337||245||327||239||212||245||231||277
|-
|align="left"|Jersey Girl (live)||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||977||895||819|-
|align="left"|Jungleland||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||1634||688||560||693||785||717||954||842||800
|-
|align="left"|Meeting Across the River||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||1884||1953||1904||1921||-||-||-
|-
|align="left"|My Hometown||604||-||497||468||471||395||458||416||281||381||600||590||600||573||453||537||633||517||632||573||450||428||427||393
|-
|align="left"|No Surrender||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||1878||-||-||-
|-
|align="left"|Racing in the Street||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||1750||1684||1697
|-
|align="left"|Secret Garden||1169||-||828||979||981||1170||1244||1309||1164||1182||1781||1713||1643||1676||1233||1625||1411||1637||1921||1973||1665||1911||1941||1985
|-
|align="left"|Streets of Philadelphia||-||-||76||159||162||116||136||147||114||131||170||161||140||171||143||183||193||158||189||167||148||150||162||176
|-
|align="left"|The Rising||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||831||910||947||967||799||1054||1051||883||1169||1174||1262||833||1024||1074
|-
|align="left"|The River||48||33||26||19||30||20||27||40||11||21||30||30||10||15||7||16||17||14||19||21||19||21||16||23
|-
|align="left"|Thunder Road||-||-||-||-||-||-||-||-||250||1321||373||384||397||409||240||285||312||304||357||478||482||636||664||633
|-
|align="left"|Tougher Than the Rest||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||1925||532||548||567||402||424||393||351|-
|align="left"|Trapped (Live)||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||956||809||922||787||930||764||712|-
|align="left"|Waiting on a Sunny Day||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||1156||1158||1391||1164||664||911||968||672||945||973||867||1031||1053||1006
|-
|align="left"|War||-||-||-||-||-||-||-||-||1206||-||1580||-||1508||1988||1672||1710||1463||-||-||-||-||-||-||-
|-
|align="left"|We Take Care of Our Own||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||939||1176||1797||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|align="left"|Working on a Dream||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||598||424'||680||898||722||935||1044||1392||1761||1485||1405||1923||1903||-
|}

Dvd's 

Springsteen, Bruce